Makhana, petita població del Senegal a uns 12 km a l'est de Saint Louis del Senegal
 Makhana, petita població del Senegal a la riba del riu Senegal, capital de la regió de Kaméra al Galam.